Un croissant est un morceau de disque concave d'un côté et convexe de l'autre, il se retrouve dans plusieurs mots et expressions :

 le croissant, une forme géométrique utilisée comme symbole
 le croissant, une viennoiserie, parfois déclinée (croissant au jambon, croissant-beignet)
 le croissant, un outil de jardinage

Lieux 
 Le Croissant, une zone de transition linguistique entre langue d'oc et langue d'oïl (français).
 Le croissant fertile, Le croissant chiite, des régions du Moyen-Orient.
 La rue du Croissant à Paris.
 La République du Croissant, quartier de la presse à Paris.

Sciences 
 Le croissant de Lune : en astronomie, un croissant est la forme géométrique visible quand un objet sphérique est éclairé par un autre et vu par un observateur situé sur le côté ce qui produit les phases lunaires.
 Plusieurs papillons d'Amérique du Nord sont appelés croissants : croissant fauve, croissant nordique, croissant perlé...
 Croissant, prolifération extra-capillaire apparaissant dans le glomérule rénal dans certaines glomérulonéphrites.

Personnalités 
 Jean-François-Xavier Croissant (1775-1855), homme politique français. 
 Klaus Croissant (1931-2002), avocat de la Fraction armée rouge.
 l'arrêt Croissant du 7 juillet 1978, concernant le précédent

Voir aussi
 
 Croissant-Rouge, symbole utilisé par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Homonymie de patronyme